Малин Костадинов Молеров е български юрист и дипломат.

Биография 
Молеров е роден на 29 септември 1916 година в село Банско, България, в семейството на Костадин Молеров. В 1942 година завършва право в Софийския университет. Влиза в комунистическото движение и след Деветосептемврийския преврат в 1944 година е обявен за активен борец против фашизма и капитализма. Дълги години е дипломат, като служи в посолствата на България в Белгия, Израел, Съединените американски щати, Швейцария.

На 25 октомври 1974 година е назначен за генерален консул в Сидни, Австралия. Загива в 1976 година при автомобилна катастрофа в Сидни. Има три деца Лина (р. 1952), Снежина (1954 - 1976), загинала с него и Калин (р. 1957).

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български дипломати от Македония
Малин
Родени в Банско
Починали в Сидни
Консули на България
Възпитаници на Софийския университет
Български юристи от Македония
Активни борци против фашизма и капитализма